Liberale Partij (België)
Liberale Partij (Brazilië)
Liberale Partij (Cambodja)
Liberale Partij van Finland
Liberale Partij van Honduras
Liberale Partij (Hongarije)
Liberale Partij van Italië
Liberale Partij (Kroatië)
Liberale Partij (Nederland)
Liberale Partij van Noorwegen
Liberale Partij (IJsland)
Liberale Partij (Zuid-Korea)
Liberale Partij van Zwitserland

Zie ook
Liberal Party (doorverwijspagina)